Лесная Печеньга — река в России, протекает в Вологодской области. Устье реки находится в 2 км по правому берегу реки Нижняя Печеньга. Длина реки составляет 15 км.

Исток реки расположен в лесах в 48 км к северо-востоку от Тотьмы. Лесная Печеньга в верхнем и среднем течении течёт на север, в нижнем течении поворачивает на юго-запад. Протекает в лесистой местности, крупных притоков и населённых пунктов нет. Впадает в Нижнюю Печеньгу двумя километрами выше впадения самой Нижней Печеньги в Сухону.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Двина от начала реки до впадения реки Вычегда, без рек Юг и Сухона (от истока до Кубенского гидроузла), речной подбассейн реки — Сухона. Речной бассейн реки — Северная Двина.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов: 
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 03020100312103000008800
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 103000880
 Код бассейна — 03.02.01.003
 Номер тома по ГИ — 03
 Выпуск по ГИ — 0

См. также 
 Печеньга

Примечания 

Реки Тотемского района
Бассейн Сухоны